Мартынки — название нескольких населённых пунктов:
 Мартынки (Калужская область) — бывшая деревня в составе сельского поселения «Село Дудоровский» Ульяновского района Калужской области
 Мартынки (Тверская область) — деревня в Кашинском районе Тверской области